Il diario di Ellen Rimbauer - La mia vita a Rose Red – romanzo del 2001
Il diario di Ellen Rimbauer – film TV del 2003